Spahići (Bihać), een plaats in de gemeente Bihać, Bosnië-Herzegovina
 Spahići (Bosiljevo), een plaats in de Kroatische gemeente Bosiljevo